Camel – rzeka w Wielkiej Brytanii w hrabstwie Kornwalia
 Camel – brytyjski zespół grający rock progresywny założony w 1971 roku
 Camel – debiutancki album grupy Camel z 1973 roku
 Camel – marka papierosów
 CAMEL –  funkcjonalność roamingowa sieci GSM i UMTS
 Sopwith Camel – brytyjski jednomiejscowy myśliwiec z okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 Rajd Camel Trophy